Nullform bezeichnet in der Mathematik eine Gleichung in der Form
.
Dies gilt besonders für:
 Quadratische Gleichungen
 Andere Polynome als .

In der EDV versteht man darunter die einer Datanbanknormalisierung zu Grunde liegenden Rohdaten.